Lucio Testa  – politico italiano
 Lucio Testa  – regista italiano